Мо́ре изоби́лия

 Море Изобилия — лунное море
 Море изобилия — роман Юкио Мисима
 Море изобилия — фильм режиссёра Исао Юкисада